Ким Джи Хун (; род.9 мая 1981 года, Сеул, Республика Корея) — южнокорейский актёр и модель. Изначально был наиболее известен своими ролями в романтических комедиях, например, «Современные невестки» (2007), «Любовь и брак» (2008), «Звездопад» (2010) и «Красавчик по соседству» (2012). Позднее снялся в триллерах «Цветок зла» (2020) и «Бумажный дом: Корея» (2022).

Биография 
Родился 9 мая 1981 года в Сеуле. В 1988 году пошёл в Сеульскую начальную школу Йонгма, в затем по её завершению — в среднюю школа Гууи. В юности прошёл стажировку в крупнейшей развлекательной компании страны SM Entertainment, где работал виджеем.

В дальнейшем Ким Джи Хун поступил в Высшую школу педагогического колледжа Конкукского университета, после чего продолжил обучение в Университете Аджу на факультете психологии, получив там степень бакалавра.

Личная жизнь 
С 2010 по 2012 годы проходил службу в армии.

Фильмография

Музыкальные клипы

Awards and nominations

Примечания

Ссылки 

Актёры по алфавиту
Актёры Республики Корея
Актёры XXI века